

Cinema 
L'angelo custode – film del 1957 diretto da Giuliano Tomei
L'angelo custode – film del 1984 diretto da Mario Gariazzo

Letteratura 
L'angelo custode (Tonight You're Mine) – romanzo di Carlene Thompson del 1998
L'angelo custode (The Watchman: A Joe Pike Novel) – romanzo di Robert Crais del 2007

Pittura 
L'angelo custode – dipinto dello Spadarino di inizio Seicento
L'angelo custode - dipinto su pala d'altare di Pietro Ricchi della metà del Seicento